Ferula balchaschensis är en flockblommig växtart som beskrevs av M.S. Bajtenov. Ferula balchaschensis ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
balchaschensis